Les élections municipales espagnoles ont lieu le  à Valence.

Le Parti populaire (PP) perd sa majorité absolue au conseil municipal, divisant par deux son nombre de conseillers, mais conservant la première place. À gauche, la Coalition Compromís dépasse le Parti socialiste (PSOE) en termes de voix et de sièges, devenant la première force de gauche au conseil. À noter également l'entrée fracassante du nouveau parti libéral Ciudadanos, qui décroche la troisième place dès son premier scrutin municipal à Valence, et de la liste Valence en commun (VALC), soutenue par Podemos, qui remplace la Gauche unie au conseil municipal, dont l'alliance, Accord citoyen, ne parvient pas à préserver ses deux sièges, obtenus au dernier scrutin.

Malgré ces retournements, ce sont les partis de gauche (Compromís, PSOE et VALC) qui s'emparent de la majorité absolue des sièges, permettant à Joan Ribó, tête de liste de Compromís, de prendre la mairie, succédant à la maire sortante, Rita Barberá, du Parti populaire, qui tentait d'être réélue pour un septième mandat.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales espagnoles de 2015

2015
Valence
Politique en mai 2015